Amitsuarsoralak bezeichnet:
 Amitsuarsoralak (Fjord, Maniitsoq, nördlich), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Amitsuarsoralak (Fjord, Maniitsoq, östlich), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Amitsuarsoralak (Fjord, Maniitsoq, westlich), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland